Andrée Brunet (1901-1991) – pattinatrice artistica su ghiaccio francese
 Carlo Brunet (1809-1893) – politico italiano
 Caroline Brunet (1969) – canoista canadese
 Jacques Charles Brunet (1780-1867) – bibliografo francese
 Josep Brunet (1930-2014) – cestista spagnolo
 Jules Brunet (1838-1911) – generale francese
 Llorenç Brunet (1873-1939) – pittore spagnolo
 Manon Brunet (1996) – schermitrice francese
 Manuel Brunet (1985) – hockeista su prato argentino
 Michel Brunet (1940) – paleontologo francese
 Pierre Brunet (1902-1991) – pattinatore artistico su ghiaccio francese
 Roberta Brunet (1965) – mezzofondista italiana
 Roger Brunet (1931) – geografo francese
 Uc Brunet (XII secolo–XIII secolo) – nobiluomo e trovatore francese